spółgłoska średniojęzykowa
 spółgłoska spalatalizowana